Clap Your Hands — концертный тур Эмили Осмент.
 «Clap Your Hands» — песня 2NE1.
 «Clap Your Hands» — песня Сии.
 «Clap Your Hands» — песня Дэвида Гетты.